David Thompson (1770–1857) angol felfedező, térképész
 David Thompson (1954) amerikai kosárlabdázó
 David Thompson (1961–2010) barbadosi politikus, miniszterelnök (1961–2010)
 David Thompson (1977) angol labdarúgó
 David Thompson (?) amerikai író